Kowalewo Pomorskie (plaats), plaats in Polen
 Kowalewo Pomorskie (gemeente), gemeente in Polen